Порфобилиноген — пиррол, вовлечённый в метаболизм порфирина. Синтезируется из аминолевулината при помощи фермента порфобилиногенсинтазы. Порфобилиноген затем превращается в гидроксиметилбилан ферментом порфобилиногендеаминаза, также известной как гидроксиметилбилансинтаза.

Острая перемежающаяся порфирия диагностируется по увеличению мочевого порфобилиногена.

Источники 

Пирролы
Двухосновные карбоновые кислоты
Первичные амины